Grigorij Ivanovič Gagarin – nobile, diplomatico e poeta russo
Grigorij Grigor'evič Gagarin – artista e nobile russo, figlio del precedente